Roland Garros, poznati teniski turnir u Francuskoj, jedan od četiri najveća turnira (Grand Slam)
 Roland Garros (osoba), poznati francuski pilot iz Prvog svjetskog rata